Sittel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Sittel (auch Karl Sittel; 1871–1955), deutscher Architekt
 Detlef Sittel (* 1967), deutscher Kommunalpolitiker
 Victor Sittel († 1895), deutscher Verwaltungsbeamter